Шубное:
 Шубное (село) — село в Острогожском районе Воронежской области
 Шубное (озеро) — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.